KDAY steht für:
 KDAY (Hörfunksender), US-amerikanischer Hörfunksender
 Dayton International Airport (ICAO-Code), Flughafen von Dayton im US-Bundesstaat Ohio

Abkürzung